Ollier est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alain Ollier (1957-), joueur et entraîneur français de football, devenu auteur de jeux de société ;
 Bénédicte Ollier (2003-), coureuse cycliste française ;
 Bernard Ollier (1944-), artiste et écrivain français ;
 César Ollier (1865-1930), alpiniste italien ;
 Charles Ollier (1788-1859), auteur et éditeur anglais ;
 Christine Ollier (1963-), commissaire d'exposition française ;
 Claude Ollier (1922-2014), écrivain français ;
 Claude Ollier (1876-1942), homme politique français ;
 François Ollier (1888-1977), helléniste français ;
 Louis Léopold Ollier (1830-1900), chirurgien français considéré comme le précurseur de la chirurgie orthopédique moderne ;
 Maladie d'Ollier, ou enchondromatose, maladie des os ;
 Patrick Ollier (1944-), homme politique français ;
 Roy Ollier (1954-), joueur de squash australien.

Voir aussi 
 

Patronyme français